De in 2008 door Rusland, Nicaragua, Venezuela en Nauru erkende Republiek Abchazië heeft zich losgemaakt van Georgië. De regering van Abchazië stelde drie ridderorden in. De onderscheidingen van dit gebied dat meer dan zeventig jaar door de Sovjet-Unie werd beheerst zijn vaak naar Sovjet-model gecreëerd.

 De Medaille van "Held van Abchazië" (2002)
 De Orde van de Eer en de Glorie
 De Orde van Leon (1992)

Externe link

 Afbeelding op